Телеви́зор — электронное устройство для приёма и отображения телевизионных программ, а также изображения и звука от устройств видеовоспроизведения.
 Телевизор — металлическая рамка радиатора на автомобилях.
 Телевизор — плоская рыболовная сеть маленьких размеров, помещаемая в воду статически и служащая ловушкой для рыбы. Активно применяется Советско-Российскими браконьерами .
 «Телевизор» — российская рок-группа.
 «Телевизор» () — американская комедия режиссёра Джейка Кэздана, 2006 год.